Григорий Данилович Каплун (27 июня 1906, г. Николаев Херсонской губернии — 11 марта 1979, г. Москва) — советский государственный деятель, заместитель министра судостроительной промышленности СССР.

Принимал активное участие в создании океанского военно-морского флота. Занимался планированием и развитием строительства кораблей Военно-Морского Флота СССР, широким внедрением в ВМФ СССР атомной энергетики, высокоэффективных боевых комплексов баллистических и крылатых ракет.

В период Великой Отечественной войны руководил операциями по эвакуации заводов с временно оккупированных территорий и организацией их работы на новых местах, ремонтом и поддержанием боеспособного состояния кораблей военно-морского флота, изготовлением для снабжения армии и флота предметов технического снаряжения и боеприпасов. В послевоенный период — восстановлением предприятий отрасли.

Биография 
Григорий Данилович родился в г. Николаеве Херсонской губернии.

С 13 лет работал и учился без отрыва от производства (начинал в 1919 г. учеником-смазчиком форм на черепичной фабрике).

В 1934 году окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности инженер-судомеханик.

 1928−1931 — техник на Николаевском судостроительном заводе им. А. Марти.
 1931−1937 — начальник отдела дизелестроения, заместитель начальника производственного отдела, старший строитель кораблей Николаевского судостроительного завода им. А. Марти.
 1937−1940 — директор судостроительного завода № 202 им. Ворошилова, г. Владивосток.
 1940−1946 — заместитель наркома судостроительной промышленности СССР.
 1941−1942 — исполнял обязанности наркома судостроительной промышленности СССР
 1946−1953 — заместитель министра судостроительной промышленности СССР.
 1953−1954 — начальник 3-го Главного управления Министерства транспортного и тяжелого машиностроения, объединяющего 28 заводов (в связи с реорганизацией четырёх министерств).
 1954−1957 — начальник 3-го Главного управления Министерства судостроительной промышленности СССР (объединенное министерство было упразднено и вновь воссоздано Министерство судостроительной промышленности).
 1957−1960 — первый заместитель председателя Хабаровского Совнархоза.
 1961−1962 — переход на пенсию по болезни.
 1963−1965 — заместитель начальника Управления судостроительной промышленности Совета народного хозяйства СССР
 1965−1979 — заместитель начальника отдела судостроительной промышленности и судоремонта Госплана СССР.

Член КПСС. Депутат Приморского Краевого (1939—1940) и Хабаровского городского (1957—1960) Советов Депутатов трудящихся. Являлся председателем Технического совета Дальневосточного филиала центрального научно-исследовательского института новейшей технологии судостроения и Председателем научно-технического общества судостроителей.

Умер в 1979 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина (1939);
 Орден Ленина (1945);
 Орден Ленина (1953);
 Орден Трудового Красного Знамени (1942);
 Орден Трудового Красного Знамени (1953);
 Орден Октябрьской Революции (1976);
 Орден «Знак Почета» (1970);
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945» (1945);
 Медаль «За оборону Москвы» (1944);

Литература 
 Григорий Данилович Каплун // Иван Федорович Тевосян в воспоминаниях ветеранов судостроительной промышленности / ЦНИИ им. А. Н. Крылова; [Сост. С. И. Афанасьев]. — СПб. : ЦНИИ им. А. Н. Крылова, 1991.
 Каплун Г. Д. Дело чести советских судостроителей // Блокнот агитатора Военно-Морского Флота СССР. 1943. № 23.
 Извлечение из приказа Наркомата судостроительной промышленности СССР с объявлением благодарности бригадам завода номер 340 за успешное выполнение задания по ремонту боевых катеров, участвовавших в операциях под Сталинградом // Татарстан — один из арсеналов победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. : сборник документов и материалов / Гл. архивное упр. при Каб. министров, Нац. архив Респ. Татарстан, Центральный гос. архив ист.-политической документации Респ. Татарстан, Татарстанское отд-ние Российского о-ва историков-архивистов; [отв. сост. Б. Ф. Султанбеков]. — Казань : Гасыр, 2004; ISBN 5-93001-019-6
 Каплун Г. Д. Пути внедрения поточных методов в судостроении // «ТРУДЫ ВНИТОСС», т. V, вып. II «Поточное производство в судостроении»

Шаповалов А. Г. Николаевский нарком Каплун Григорий Данилович. — Николаев: Изд. Ирины Гудым, 2020. — 52 с.; ISBN 978-617-576-125-0

Кораблестроители СССР